SDK kan syfta på: 

 SDK – en uppsättning utvecklingsverktyg för mjukvaruutvecklare, se Software Development Kit
 SDK – IATA:s kod för en flygplats i Sandakan, Malaysia, se Sandakan Airport